Bryant ist

 ein Familienname, siehe Bryant (Familienname)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bryant (Alabama)
 Bryant (Arkansas)
 Bryant (Independence County, Arkansas)
 Bryant (Florida)
 Bryant (Georgia)
 Bryant (Illinois)
 Bryant (Indiana)
 Bryant (Iowa), im Clinton County
 Bryant (Kentucky)
 Bryant (Michigan)
 Bryant (Mississippi)
 Bryant (Missouri)
 Bryant (Missouri)
 Bryant (Oklahoma)
 Bryant (Oregon)
 Bryant (Pennsylvania)
 Bryant (South Dakota), im Hamlin County
 Bryant (Virginia)
 Bryant (Washington)
 Bryant (Wisconsin), im Langlade County

im NRHP gelistete Objekte:
 Bryant Building, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 89000312
 Bryant Hill Cemetery, in Ellicottville, New York, ID-Nr. 03000605
 Bryant House, in Nicholasville, Kentucky, ID-Nr. 85001541
 Bryant-Cushing House, in Norwell, Massachusetts, ID-Nr. 76001613
 Bryant-Lasater House, in Mulberry, Arkansas, ID-Nr. 07000958
 Bryant-Webster Elementary School, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 95001421

Siehe auch
 Bryant Island
 Bryant Lake
 Bryant Park, Park in New York City 
 Bryant Township
 Bruant
 Briant